Oso peut être :
 l’Oso ou l’Osu, un petit fleuve côtier français qui coule en Corse et se jette dans la Mer Méditerranée ;
 l’Oso, une rivière du Congo-Kinshasa ;
 Oso, localité du comté de Snohomish dans l’État de Washington aux États-Unis.

OSO peut désigner :
 , l'école d'Odenwald à Oberhambach-Heppenheim, abrégé en OSO (pour OdenwaldSchule Oberhambach) ;
 , un programme américain d'observation du Soleil depuis l'espace comportant 9 satellites (1962-1975) ;
 Orchestre symphonique d'Ottawa.